The Smiths – gruppo musicale britannico
 The Smiths – album dell'omonimo gruppo musicale del 1981
 Smiths Group – azienda manifatturiera britannica
 Smiths News – azienda editoriale britannica
 Smiths Falls – comune dell'Ontario, in Canada
 Smiths Station – comune dell'Alabama, negli Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
 Smith